Ingehuurde handenklappers, een groep personen die zich tussen de toeschouwers van een voorstelling bevinden en die op het gewenste moment applaudisseren of de artiesten toejuichen, waarmee ze de andere toeschouwers inspireren. De lachband, bekend van Amerikaanse televisiefilms, is hiervan de moderne vorm.
 Inklapbare hoge hoed